Money (That's What I Want), een veel gecoverd Amerikaans popnummer uit 1960
Money (Pink Floyd), een nummer van de Britse band Pink Floyd
Money (Michael Jackson), een nummer van de Amerikaanse zanger Michael Jackson
Money (film), een film uit 1991
Money (miniserie), een Britse miniserie uit 2010 
Money (Mississippi), een plaats in Mississippi
Eric Money (1955), een voormalige Amerikaanse basketbalspeler
Money money, een lied van F1rstman, Josylvio, Lijpe en Bollebof uit 2017